Amerikai Egyesült Államok
Trenton (Alabama)
Trenton (Dél-Karolina)
Trenton (Észak-Dakota)
Trenton (Észak-Karolina)
Trenton (Florida)
Trenton (Georgia)
Trenton (Illinois)
Trenton (Indiana)
Trenton (Kansas)
Trenton (Kentucky)
Trenton (Maine)
Trenton (Michigan)
Trenton (Missouri)
Trenton (Nebraska)
Trenton (New Jersey)
Trenton (New York)
Trenton (Ohio)
Trenton (Tennessee)
Trenton (Texas)
Trenton (Utah)
Trenton (Dodge megye, Wisconsin)
Trenton (Pierce megye, Wisconsin)
Trenton (Washington megye, Wisconsin)

 Kanada
Trenton (Új-Skócia)
Trenton (Ontario)
CFB Trenton